Folyóvizek
 Ahr (Rajna): a Rajna mellékfolyója Németországban (Rajna-vidék-Pfalz, Észak-Rajna-Vesztfália)
 Ahr (Rienz): a Rienz mellékfolyója Észak-Olaszországban, Dél-Tirolban (olasz neve Aurino)

Biológia
 Aromás szénhidrogén receptor (AhR, AHR, ahr vagy ahR): az AHR gén által kódolt fehérje.